Второй сезон Первенства Молодёжной хоккейной лиги стартовал 15 сентября 2012 года и завершился в 11 апреля 2013 года. Обладатель Кубка Регионов стал курганский «Юниор», обыграв в финале нефтекамский «Батыр».

Межсезонье

Турниры

Регулярный чемпионат

Формат 
На первом этапе в дивизионах «Северо-Запад» и «Поволжье» клубы сыграют между собой в четыре круга (каждая команда проведёт по 40 матчей в дивизионе «Северо-Запад», по 44 матча в дивизионе «Поволжье»), в дивизионе «Урал-Сибирь» — в шесть кругов (по 42 матча). В плей-офф попадут по шесть лучших клубов из дивизионов «Северо-Запад» и «Поволжье», а также четыре лучшие команды из дивизиона «Урал-Сибирь». Серии плей-офф проводятся до трёх побед.

По итогам сезона победитель группы «Б» осуществит взаимный переход с 32-й и 33-й командой группы «А».

Состав дивизионов

Основные события 
 Чемпионат стартовал 15 сентября 2012 года в Пензе в СЗК «Дизель-Арена» матчем команд «Батыр» и «Дизелист». Игра закончилась со счётом 3:2Б в пользу хозяев, получивших первый в истории Кубок Открытия Первенства МХЛ.

Положение команд по итогам регулярного чемпионата 

Полужирным шрифтом выделены команды вышедшие в плей-офф, курсивом — команды не попавшие в плей-офф.

Победителем регулярного сезона Первенства МХЛ стала команда Юниор из города Кургана.

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Календарь Первенства МХЛ на сезон 2012/13 (PDF-файл) 

Молодёжная хоккейная лига
2012 год в хоккее
2013 год в хоккее